Мушки фудбалски турнир је редован спортски догађај Азијских игара од издања 1951. године, док је женски турнир почео 1990. године.

Од Азијских игара 2002. године, старосна граница за мушке тимове је испод 23 године, плус до три играча старијих од 20 година за сваки тим, исто као и старосна граница у фудбалским такмичењима на Летњим олимпијским играма. Иако је Казахстан члан Олимпијског савета Азије, фудбалски тим је члан УЕФА од 2002. Исто правило важи и за Гуам и Аустралију који су чланови АФК-а, али су чланови Националног олимпијског комитета Океаније.

Јапан је једина нација која је освојила обе златне медаље на мушким и женским турнирима на Азијским играма (2010).

Мушки

Табела медаља

* = Домаћин

Преглед игара
{| border=1 style="border-collapse:collapse; font-size:90%; text-align:center; width:100%" cellpadding=2 cellspacing=0

|- bgcolor=#C1D8FF
!rowspan=2 width=5%|Година
!rowspan=2 width=10%|Домаћин
!width=1% rowspan=2 bgcolor=ffffff|
!colspan=3|Финале
!width=1% rowspan=2 bgcolor=ffffff|
!colspan=3|Треће место
|- bgcolor=#EFEFEF
!width=15%|Златна медаља
!width=10%|Резултат
!width=15%|Сребрна медаља
!width=15%|Бронзана медаља
!width=10%|резултат
!width=15%|Четврто место
|-
| colspan=10 style=background:#efefef text-align:center | Турнир нација (1951–1998)
|- bgcolor=#F5FAFF
|1951 Детаљније
| Њу Делхи
!width=1% rowspan=13 bgcolor=ffffff|
|
|1 : 0
|
!width=1% rowspan=13 bgcolor=ffffff|
|
|2 : 0
|

|- bgcolor=#D0E7FF
|1954 Детаљније
| Манила
|
|5 : 2
|
|
|5 : 4
|

|- bgcolor=#F5FAFF
|1958 Детаљније
| Токио
|
|3 : 2
|
|
|4 : 1
|

|- bgcolor=#D0E7FF
|1962 Детаљније
| Џакарта
|
|2 : 1
|
|
|4 : 1
|

|- bgcolor=#F5FAFF
|1966 Детаљније
| Бангкок
|
|1 : 0
|
|
|2 : 0
|

|- bgcolor=#D0E7FF
|1970 Детаљније
| Бангкок
|  
|0 : 0 (п.с.н.)1
|
|
|1 : 0
|

|- bgcolor=#F5FAFF
|1974 Детаљније
| Техеран
|
|1 : 0
|
|
|2 : 1
|

|- bgcolor=#D0E7FF
|1978 Детаљније
| Бангкок
|  
|0 : 0 (п.с.н.)1
|
|
|1 : 0
|

|- bgcolor=#F5FAFF
|1982  Детаљније
| Њу Делхи
|
|1 : 0
|
|
|2 : 02
|

|- bgcolor=#D0E7FF
|1986 Детаљније
| Сеул
|
|2 : 0
|
|
|5 : 0
|

|- bgcolor=#F5FAFF
|1990 Детаљније
| Пекинг
|
|0 : 0 (п.с.н.)  (4 : 1 п)
|
|
|1 : 0
|

|- bgcolor=#D0E7FF
|1994 Детаљније
| Хирошима
|
|4 : 2
|
|
|2 : 1
|

|- bgcolor=#F5FAFF
|1998 Детаљније
| Бангкок
|
|2 : 0
|
|
|3 : 0
|
|-
| colspan=10 style=background:#efefef text-align:center | Турнир нација испод-23 (2002–данас)
|- bgcolor=#D0E7FF
|2002 Детаљније
| Бусан
!width=1% rowspan=13 bgcolor=ffffff|
| (У 23)
|2 : 1
| (У 23)
!width=1% rowspan=13 bgcolor=ffffff|
| (У 23)
|3 : 0
| (У 23)

|- bgcolor=#F5FAFF
|2006  Детаљније
| Доха
| (У 23)
|1 : 0
| (У 23)
| (У 23)
|1 : 0 (п.с.н.)
| (У 23)

|- bgcolor=#D0E7FF
|2010  Детаљније
| Гуангџоу
| (У 23)
|1 : 0
| (У 23)
| (У 23)
|4 : 3
| (У 23) 

|- bgcolor=#F5FAFF
|2014 Детаљније| Инчон
| (У 23)
|1 : 0 (п.с.н.)
| (У 23)
| (У 23)
|1 : 0
| (У 23)
|- bgcolor=#D0E7FF
|2018 Детаљније| Џакарта–Палембанг
| (У 23)
|2 : 1 (п.с.н.)
| (У 23)
| (У 23)
|1 : 1(4 : 3 п)
| (У 23)
|- bgcolor=#F5FAFF
|2022 Детаљније| Хангџоу
|
|
|
|
|
|
|- bgcolor=#D0E7FF
|2026 Детаљније| Аичи–Нагоја
|
|
|
|
|
|
|- bgcolor=#F5FAFF
|2030 Детаљније| Доха
|
|
|
|
|
|
|- bgcolor=#D0E7FF
|2034 Детаљније| Ријад
|
|
|
|
|
|
|}
*Турнир до 23 године од 2002. 
1 Титула се делила 
2 Саудијској Арабији је подразумевано додељен плеј-оф за треће место након што је тиму ДНР Кореје изречена двогодишња суспензија због напада на званичнике на крају њихове полуфиналне утакмице 
3 Мушке квалификације за Азијске игре 2022. одложене су због пандемије ковида 19

Голгетери

Државе учесницеФудбал на Азијским играма је био сениорски турнир до 1998. године.Фудбал на Азијским играма је турнир до 23 године од 2002. године.Жене

Преглед игара
Први турнир у фудбалу за жене одржан је на Азијским играма 1990. године.

Медаље

* = Домаћин''

Државе учеснице

Голгетери

Референце

Спољашње везе
Историја турнира на РСССФ-у 

 
Фудбал у Азији